Calima steht für:
 Calima, Wetterlage mit Ostwind auf den Kanarischen und Kapverdischen Inseln
 Calima-Kultur, präkolumbische Kultur in Kolumbien
 Río Calima, Fluss in Kolumbien
 CIAC T-90 Calima, kolumbianisches Schulflugzeug